Photinus bezeichnet:

 Photinus (Gattung), eine Gattung der Leuchtkäfer

Photinus ( Photeinos = der Erleuchtete, eingedeutscht Photin) ist der Name folgender Personen:
 Photinus († 66), eigentlich Viktor, der Sohn von Photina, Märtyrer und Heiliger.
 Photinus oder Pothinus von Lyon († 177/178), Bischof von Lyon, Märtyrer und Heiliger.
 Photinus von Sirmium († 376), Bischof von Sirmium, Häretiker.
 Photeinos von Jerusalem, Mönch, Diplomat und späterer Abt des Neuen Klosters in Jerusalem
 Pothinus (auch: Photinus) (* um 87; † 177 in Lyon), erster Bischof von Lyon, Märtyrer und Heiliger; Gedenktag katholisch: 2. Juni.

Siehe auch:
 Photina (Begriffsklärung)
 Fotinos, neugriechische Variante